100 богатейших бизнесменов России (2009) — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes в майском выпуске 2009 года. Список является оценочным и составляется на основе методики, разработанной в США. В рейтинг включены только те граждане России, кто заработал основную часть капитала частным порядком, не будучи госслужащим.

32 человека из списка обладают более, чем миллиардным состоянием. Совокупное состояние, обладаемое участниками списка, составляет около 142 миллиардов долларов.

Лидеры списка

Ссылки 
100 богатейших бизнесменов России

Россия2009

Россия